Лотре́к — топоним и фамилия во Франции:
 Лотрек — феодальное владение (виконтство) на юге Франции в X—XV веках.
 Лотрек — упразднённый кантон департамента Тарн.
 Лотрек — коммуна в департаменте Тарн, Окситания.

См. также 
 Тулуз-Лотрек, Анри де
 Тулуз-Лотреки